Edwards kan som auktorsförkortning betyda:

 William Henry Edwards
 Alasdair J. Edwards
 Danielle L. Edwards
 Edward D. Edwards
 Edward E. Edwards
 Frederick Wallace Edwards
 Glavis B. Edwards
 Henry Edwards
 Stephen R. Edwards

Robotskapade auktorsförkortningar